Ко́жиль — топоним в Удмуртии:
 Кожиль — деревня в Глазовском районе;
 Кожиль — станция в Глазовском районе.